Pozorovatel označuje: 

 osoba (nebo zařízení) provádějící pozorování nějakého jevu ve vědě
 vojenský pozorovatel ve vojenství
 letecký pozorovatel – bývalá odbornost vojenského letce
 volební pozorovatel při volbách
 stavový pozorovatel v oblasti automatizace a regulace
 návrhový vzor Pozorovatel (Observer) při programování
 The Observer – nedělník vycházející ve Spojeném království
 Pozorovatel – moravský katolický list, vycházel v letech 1904-1935